Nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto 2013 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero combinato
 Nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto 2013 - Squadre – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto 2013 - Squadre – competizione di nuoto con programma tecnico